

Musica 
 House Party – album di Jimmy Smith del 1959
 House Party – album dei Temptations del 1975
 House Party – album dei The Kingsmen del 1980
 House Party – singolo di Aaron Smith del 2016
 Houseparty – singolo di Annalisa del 2020
 House Party – album di Deda del 2022

Cinema e televisione 
 House Party – programma televisivo del 2016
 House Party – film del 1990 diretto da Reginald Hudlin
 House Party – film del 2023 diretto da Calmatic